Кипърска първа дивизия 1992/93 е петдесет и пети шампионат по футбол на Кипър. Групата е съставена от 14 отбора. Шампион е тимът на Омония Никозия.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане 
Класиралият се на 12-о място Евагорас Пафос среща третия от втора дивизия Алки Ларнака. Евагорас остава в групата след победи с 1:0 и 2:0.

Бележки 
 Кипър - Списък с класирания (RSSSF)

Първенство на Кипър по сезони